Vasilij Vasil'evic Nikitin (1901-1955) – ingegnere aeronautico russo-sovietico
Vasilij Vasil'evic Nikitin (San Pietroburgo 1867 – Lubiana 1942) – Mineralogista russo, sovietico